Кри́стофер Ллойд Смо́ллинг (; родился 22 ноября 1989 года в Лондоне, Англия), более известный как Крис Смоллинг — английский футболист, защитник итальянского клуба «Рома» и национальной сборной Англии.

Клубная карьера

Начало карьеры 
Крис родился в Гринвиче, Лондон. В возрасте 9 лет начал играть за футбольную команду «Уолерслейд Бойс», затем поступил в чатемскую среднюю школу, одновременно играя в футбол за школьную команду своего родного графства (Кент). Впоследствии был приглашён в школьную сборную Англии, сыграв матч на «Уэмбли» против школьной сборной Шотландии в апреле 2008 года.

Ещё будучи школьником, начал выступать за клуб Истмийской лиги «Мейдстон Юнайтед». Дебютировал за клуб в возрасте 17 лет в матче против «Канвей Айленд» в Кубке Истмийской лиги. Два месяца спустя впервые сыграл в лиге, проведя полный матч против клуба «Хейбридж Сфивтс». После этого он провёл ещё 11 матчей за «Мейдстон», включая игру против «Ист Таррок Юнайтед», в которой он забил свой первый и единственный гол за клуб. Эта встреча, которая завершилась победой «Мейдстона» со счётом 4:2, стала последней для Смоллинга в этой команде.

«Фулхэм» 
В июне 2008 года Крис Смоллинг подписал контракт с «Фулхэмом», выступающим в Премьер-лиге. 24 мая 2009 года Крис дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену Аарону Хьюзу на 77-й минуте матча против «Эвертона» в последнем туре чемпионата. Свой первый матч в стартовом составе Смоллинг провёл 17 сентября 2009 года в выездном матче Лиги Европы против клуба «ЦСКА София». 28 декабря 2009 года Смоллинг дебютировал в стартовом составе «Фулхэма» в Премьер-лиге в матче последнего тура чемпионата против «Челси» на «Стэмфорд Бридж». На 75-й минуте встречи Крис отметился автоголом в ворота «Фулхэма».

«Манчестер Юнайтед» 
26 января 2010 года «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта со Смоллингом, согласно которому игрок оставался в «Фулхэме» до завершения сезона 2009/10 и должен был присоединиться к «Юнайтед» перед началом сезона 2010/11. 1 июля 2010 года Смоллинг официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». 16 июля Смоллинг дебютировал за «Юнайтед» в товарищеском матче против «Селтика», который завершился со счётом 3:1 в пользу «красных дьяволов». 30 июля в товарищеском матче против «Гвадалахары» он забил свой первый гол за «Юнайтед», замкнув головой подачу с углового Даррона Гибсона. 28 августа 2010 года Смоллинг дебютировал за «Юнайтед» в Премьер-лиге, выйдя на замену Джонни Эвансу на 74-й минуте. Матч завершился победой «красных дьяволов» со счётом 3:0. 15 сентября Смоллинг дебютировал в Лиге чемпионов, отыграв все 90 минут в матче против шотландского «Рейнджерс», который завершился вничью 0:0. 22 сентября Крис забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Футбольной лиги против «Сканторпа». 4 января 2011 года Смоллинг впервые вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге в матче против «Сток Сити», отыграв в центре защиты с Неманьей Видичем все 90 минут; матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Юнайтед».

8 июля 2011 года Смоллинг подписал новый договор с «Манчестер Юнайтед», срок действия которого рассчитан до окончания сезона 2015/16. 7 августа забил гол в ворота «Манчестер Сити» в матче на Суперкубок Англии, в котором «Юнайтед» одержал волевую победу со счётом 3:2. Сезон 2011/12 Смоллинг начал на позиции правого крайнего защитника, хотя признался, что его основная и предпочтительная позиция — центральный защитник.

«Рома» 
30 августа 2019 года отправился в аренду в итальянский клуб «Рома» до окончания сезона 2019/20.

5 октября 2020 года Смоллинг перешёл в «Рому» на постоянной основе, сумма трансфера составила 15 млн евро.

Карьера в сборной

Молодёжные сборные 
В апреле 2009 года Смоллинг дебютировал за сборную Англии до 20 лет, сыграв 45 минут в матче против молодёжной сборной Италии на «Лофтус Роуд». 11 августа 2009 года он дебютировал за сборную Англии до 21 года в товарищеском матче против молодёжной сборной Нидерландов, выйдя на замену на 58-й минуте встречи. Матч завершился нулевой ничьей. 14 декабря 2009 года Смоллинг провёл свой первый матч в стартовом составе молодёжной сборной Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2011 года против Португалии на «Уэмбли», в котором англичане одержали победу со счётом 1:0. Затем Смоллинг сыграл в матче против Греции, в котором англичане проиграли со счётом 2:1; его ошибка в обороне привела ко второму голу греков.

Основная сборная Англии 
13 ноября 2010 года Смоллинг был вызван в первую сборную Англии на товарищеский матч против сборной Франции, который прошёл 17 ноября. Весь матч он провёл на скамейке запасных, а Англия проиграла Франции со счётом 1:2. 2 сентября 2011 года Смоллинг дебютировал в составе сборной Англии в матче отборочного этапа к Евро-2012 против сборной Болгарии, проведя полный матч на позиции правого защитника.

В мае 2014 года главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон включил Смоллинга в заявку национальной команды на чемпионат мира. 24 июня Смоллинг дебютировал на чемпионате мира в матче группового этапа против сборной Коста-Рики.

Матчи за сборную 

Итого: 31 матч / 1 гол; 16 побед, 8 ничьих, 7 поражений.

Личная жизнь 
Встречается с фотомоделью Сэм Кук.

Командные достижения 
 «Манчестер Юнайтед»
 Чемпион английской Премьер-лиги (2): 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Англии: 2015/16
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 2010, 2011, 2013
 Победитель Лиги Европы: 2016/17
Итого: 8 трофеев

 «Рома»
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22
Итого: 1 трофей

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

 Профиль игрока на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Статистика выступлений за сборную Англии на сайте englandstats.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Мейдстон Юнайтед»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Рома»